Tımar oder Timár steht für:

 Tımar, Form der Landverteilung im Osmanischen Reich
 Timár, Gemeinde in Ungarn

Tímár ist der Familienname folgender Personen:

 István Timár (1940–1994), ungarischer Kanute
 Mátyás Tímár  (1923–2020), ungarischer kommunistischer Politiker, Hochschullehrer und Bankmanager